Z-score, gestandaardiseerde vorm van een stochastische variabele met verwachtingswaarde 0 en standaardafwijking 1
 Z-score (financieel) van een onderneming
 Z-score (pensioenfonds) van een pensioenfonds